Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2005 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Jonas Björkman und Todd Woodbridge. Das Finale bestritten die Qualifikanten Stephen Huss und Wesley Moodie gegen Bob Bryan und Mike Bryan, welches Huss und Moodie in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und bislang einziger Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2005